Лужність (хімія)
 Лужність (мінералогія)